Rutobo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Rutobo (periodiskt vattendrag), Bubanza, 
 Rutobo (vattendrag), Kayanza, 

Robotskapade Burundiförgreningar